Margum bezeichnet:

 Margum (Moesia), eine antike Stadt in Moesia superior, beim heutigen Dorf Dubravica nahe Požarevac in Serbien
 Contra Margum, eine römische Festung auf dem der Stadt gegenüberliegenden Ufer der Donau, beim heutigen Kovin in Serbien
 Titularbistum Margum, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche